Marius Oprea ist der Name folgender Personen:

* Marius Oprea (Historiker) (* 1964), rumänischer Historiker, Dichter und Schriftsteller
 Marius Oprea (Fußballtrainer), rumänischer Fußballtrainer